Rub a líc může označovat více významů:

 avers a revers – dvě strany plochých předmětů, pokud se od sebe odlišují
 Rub a líc (Star Trek) – epizoda amerického sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine.
 Rub a líc (divadelní hra) – hra Osvobozeného divadla

Externí odkazy